Delta Chamaeleontids pode se referir a:
Delta1 Chamaeleontids
Delta2 Chamaeleontids